Eekhoorn- en soldatenvissen
Eekhoornvis (soort) (Holocentrus ruber)